

Населені пункти та їхні частини

 Єзьорно — село в гміні Конецьк Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Єзьорно — село в гміні Єдлінськ Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Єзьорно — осада в гміні Дзежґонь Штумського повіту Поморського воєводства
 Єзьорно — осада в гміні Ілава Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Єзьорно — лісова осада в гміні Члухув Члуховського повіту Поморського воєводства
 Єзьорно — лісова осада в гміні Серакув Мендзиходського повіту Великопольського воєводства

Примітки